Ockelbo (gemeente), een gemeente in Zweden
 Ockelbo (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente